Региональные выборы 2012 года в Венесуэле были проведены 16 декабря с целью избрать 23 губернатора и 233 депутата законодательных собраний штатов.. Это были восьмые в истории Венесуэлы региональные выборы, с тех пор как в 1989 году губернаторов стали выбирать избиратели. В отличие от предыдущих лет, муниципальные выборы состоялись не в один день с региональными, а 8 декабря 2013 года.

Результатом выборов стала победа правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ), которая выиграла должности губернатора в 20 штатах из 23. На выборах в 2008 году партия президента Уго Чавеса смогла победить в 18 штатах. Также ЕСПВ смогла одержать победу на выборах депутатов, получив большинство мест в законодательных советах 22 штатов из 23. Оппозиция смогла выиграть большинство мест только в законодательном совете штата Амасонас. Явка избирателей превысила 53 %.

Участники 
Основная борьба на выборах развернулась между пропрезидентским блоком «Большой патриотический полюс» () и коалицией античавистской оппозиции «Круглый стол демократического единства» (). Среди кандидатов, получивших поддержку Уго Чавеса, были министры, бывшие губернаторы, военные и даже вице-президент Венесуэлы Элиас Хауа Милано.

Противники Чавеса из коалиции MUD провели предварительные выборы, чтобы выдвинуть единых кандидатов, за исключением 6 штатов (Сулия, Нуэва-Эспарта, Амасонас, Карабобо, Лара и Тачира), где был достигнут консенсус по кандидатам на пост губернатора.

Также в выборах приняли участие ряд мелких партий, не вошедших в один из двух блоков, и независимые кандидаты.

Результаты 

Всего в голосовании 16 декабря приняло участие 9 233 631 избирателей, что на 16,46 % меньше чем на региональных выборах в 2008 году. Явка составила 53,94 %.

Выборы уверенно выиграл пропрезидентский блок «Большой патриотический полюс» во главе с правящей Единой соцпартией. За его кандидатов на посты губернаторов в общей сложности проголосовали 4 853 494 избирателя (52,56 %), что позволило блоку победить в 20 штатах из 23. За кандидатов оппозиционной коалиции «Круглый стол демократического единства» проголосовали 3 883 037 человека (42,05 %), что позволило оппозиции победить в 3 штатах.

Цветом выделены партии, входящие в коалиции:

Выборы губернаторов 
Ниже приведены результаты губернаторских выборов по штатам. Цветом выделены победители выборов.

Выборы депутатов 
Ниже приведены результаты выборов депутатов законодательных собраний штатов. Цветом выделены партии, входящие в коалиции:

Примечания

Ссылки 
 CNE: Divulgación Elecciones Regionales 2012 → 16 de Diciembre de 2012 → Resultados Electorales

2012
Венесуэла
2012 год в Венесуэле